La plaine d'Atalante (désignation internationale : Atalanta Planitia) est une plaine située sur Vénus dans le quadrangle de Nemesis Tesserae. Elle a été nommée en référence à Atalante, héroïne mythique grecque.

Notes et références

Articles connexes 
 Liste des caractéristiques géologiques de Vénus
 Quadrangle de Nemesis Tesserae
 Géographie de la planète Vénus

Planitia sur Vénus
Quadrangle de Nemesis Tesserae